Por Blackburn pode estar à procura de:

Localidades

Blackburn with Darwen (borough), autoridade unitária no condado de Lancashire
Blackburn, cidade no condado de Lancashire

Blackburn (West Lothian)

Blackburn (Missouri)
Blackburn (Oklahoma)

Esportes
Blackburn Rovers Football Club - clube de futebol inglês

Pessoas 
Robin Blackburn - historiador britânico.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de sobrenomes